Stuartella är ett släkte av svampar. Stuartella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stuartella